Nom iranià freqüent antigament a Geòrgia i el Caucas, en grec Asparoukis, format per aspa (cavall) i rauk  "lluent"; el van portar alguns personatges, els principals dels quals són:
 Asparukh (pitiakhsh), sàtrapa del Regne d'Ibèria
 Asparukh Khan, kan dels búlgars.